Kawanaka ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kaori Kawanaka (* 1991), japanische Bogenschützin
 Kenta Kawanaka (* 1997), japanischer Fußballspieler